María Teresa de Bourbon-Parma (în ; ) a fost o academiciană și activistă politică franceză-spaniolă, membră a Casei de Bourbon-Parma, ramura cadet a familiei regale spaniole. Ea a fost o activistă socialistă, primind porecla de „Prințesa Roșie”, și o monarhistă care a susținut mișcarea carlistă. Ea este prima persoană regală care a murit de COVID-19 în timpul pandemiei de coronaviroză.

Copilărie și educație 
María Teresa s-a născut pe 28 iulie 1933 la Paris. Ea a fost fiica Prințului Xavier de Bourbon-Parma, Duce de Parma și Piacenza, pretendent carlist la tronul Spaniei, și a lui Madeleine de Bourbon-Busset, membră a ramurii cadet a Casei de Bourbon. Ea a fost sora mai mică a lui Marie-Françoise și Carlos Hugo, Ducele de Parma și sora mai mare a lui Sixtus Henry, Duce de Aranjuez.

Ea a crescut la Vechiul Castel Bostz, Besson, Bourbonnais. A mers la școală în Tours, iar apoi ea a studiat la Paris-Sorbona, unde a obținut un doctorat în studii hispanice, urmat de un alt doctorat în sociologie politică la Universitatea Complutense din Madrid. De asemenea, a studiat islamul și drepturile femeilor în acest context. Teza de doctorat din 1977 de la Sorbona s-a intitulat „La clarificación ideológica del Carlismo contemporana” („Clarificarea ideologică a carlismului contemporan”).

Carieră și activism 
María Teresa a fost profesor universitar la ambele universități. Ea a fost, de asemenea, o activistă socialistă și a luptat pentru drepturile femeilor.

María Teresa l-a susținut pe fratele său, Carlos Hugo, în lupta lui pentru a liberaliza partidul carlist spaniol,printr-o schimbbare ideologică în carlismul familiei ei. Rădăcinile regale și punctul de vedere liberal-socialist au atras multe personalități, ceea ce dus la întâlniri cu André Malraux, François Mitterrand, Yasser Arafat și Hugo Chavez, și i-au adus porecla de „Prințesa Roșie”. Această poreclă a fost folosită ca titlul spaniol al unei biografii din 2002 despre María Teresa, scrisă de istoricul Josep Carles Clemente.

Viața personală 
În 1981, María Teresa a dobândit cetățenia spaniolă prin decret regal. Buletinul oficial de stat a menționat că cetățenia a fost acordată „la cererea părții interesate și ca răspuns la situația excepțională și apartenența sa la o familie atât de strâns legată de Spania”.

Într-un interviu din 1997, María Teresa a menționat că este creștină, dar a criticat unele atitudini creștine față de imigrație care au încercat să creeze diviziuni.

María Teresa nu a fost căsătorită și nu a avut copii. A fost mătușa lui Carlos, Duce de Parma și verișoară distantă a Regelui Spaniei, Felipe VI.

În 2014, ea a publicat o istorie a familiei Bourbon-Parma.

María Tereza a fost primul membru unei familiei regale care a decedat din cauza COVID-19. A murit pe 26 martie 2020 la Hôpital Cochin din Paris, la vârsta de 86 de ani. Un serviciu funerar a avut loc în Madrid pe 27 martie 2020, prezidat de către José Ramón García Gallardo, un ofițer al Ordinului Legitimității Interzise. O a doua înmormântare catolică a avut loc pe 2 aprilie 2020, la Notre-Dame-des-Champs din Paris. Decesul său a fost anunțat pe situl oficial al Casei de Bourbon-Parma. Familia sa a reamintit implicarea ei „în lupta pentru democratizare, dreptate socială și libertate în Spania”.

Arbore genealogic

Bibliografie

Note 

Nașteri în 1933
Decese în 2020
Decese cauzate de pandemia de coronaviroză (COVID-19)
Socialiști francezi
Romano-catolici spanioli
Prințese de Bourbon-Parma
Absolvenți ai Universității Sorbonne
Casa de Bourbon-Parma